Nuke est un mot-valise qui peut faire référence à :

 Mini-nuke, terme popularisé dans les médias mais n'ayant aucune référence officielle? désignant une arme nucléaire tactique de faible puissance, une bombe utilisant le plutonium, produisant une explosion d'une puissance variant entre 300 tonnes et 300 kilotonnes.
 Nuke (logiciel), un logiciel créé par D2 Software, puis racheté par The Foundry.
 Nuke (comics), un personnage fictif créé par Marvel Comics.
 Nuke, une abréviation anglaise signifiant "« frappe nucléaire »", formée de la première syllabe de « Nuclear » et de la dernière syllabe de « strike » (Nuclear strike).